Hasenberger ist der Name von

 Birgit Hasenberger, Astronomin
 Christian Hasenberger (* 1971), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Hindrich Hasenberger (1600–1600), schwedischer Hofnarr
 Jan Horák-Hasenberger (1500–1551), tschechischer römisch-katholischer Priester
 Sonja Hasenberger, österreichische Fußballspielerin